Усече́ние — многозначное слово.
 Усечение (в геометрии) — операция в пространстве любой размерности, которая отсекает вершины многогранника и при которой образуются новые грани на месте вершин.

В языкознании 
 Усечение (в морфонологии) — одно из морфонологических явлений, сопутствующих процессам словообразования и словоизменения (отсечение конечной части основы слова).
 Усечение (способ словообразования) — способ образования производных слов путём усечения производящей основы по аббревиатурному принципу вне границ морфем.